Halitose
Ou ainda:
Jogo do bafo - brincadeira envolvendo cromos/figurinhas
João Bafo de Onça - personagem da Disney. 

Desambiguação